Il existe plusieurs châteaux de Beaujeu :
 le château de Beaujeu, situé à Sens-Beaujeu dans le département du Cher (Centre-Val de Loire) ;
 le château de Beaujeu, situé à Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, en Haute-Saône (Franche-Comté) ;
 le château de Beaujeu, situé à Romans dans l'Ain.

Beaujeu